Onderdistrict in Indonesië
 Silangkitang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Labuhanbatu Selatan in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Silangkitang (Aek Bilah), een plaats in het regentschap Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Silangkitang (Pahae Jae), een plaats in het regentschap Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra